Collider – dispositivo acceleratore di particelle
 Collider – sito web di critica cinematografica
 Collider – album di Sam Roberts
 Collider – singolo di Jon Hopkins del 2013
 Collider – concetto della statistica e dell'epidemiologia